Kertosari (Asembagus), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Babadan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Banyuwangi), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Temanggung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Geger), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Jumo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Kutorejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Purwodadi), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Purwosari), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Singorojo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kertosari (Tanjung Sari), een bestuurslaag in Indonesië